est une expression anglo-saxonne signifiant « tout ce que je veux pour Noël ».


 peut désigner :

Cinéma 

 , titre original du Plus Beau Cadeau du monde, film américain de Robert Lieberman sorti en 1991.

Épisode 

 , titre original de Tout ce que je veux pour Noël,  de la 1 saison de Touche pas à mes filles () ;
 , titre original du  de la  de Casualty ;
 , titre original de Je ne veux pas que ça pour Noël,  de la  de Tout le monde aime Raymond () ;
 , titre original de Rêve de Noël,  de la  de Fame ;
 , titre original de La Dispute,  de la  de Happy Days ;
 , titre original du  de la  de The Jeffersons ;
 , titre original du  de la  de  ;
 , titre original du  de la 1 saison de .

Voir aussi